Ian Fleming (1908-1964), Brits schrijver, beroemd geworden door de serie boeken rondom James Bond
 Ian Fleming (acteur) (1888-1969), Amerikaans filmacteur
 Ian Fleming (chemicus)

 Ian Fleming Publications, voorheen Glidrose Productions Limited en Glidrose Publications Limited, een uitgeverij die in 1952 door schrijver Ian Fleming werd opgekocht.